Kor grč. horos= igralište, mjesto za plesanje, ples, kolo)  može značiti

 crkveni kor
 grčki kor